Italienischer Senat steht für:

 Senato del Regno, Senat des Königreichs, 1861–1946
 Senato della Repubblica, Senat der Republik, seit 1946